Qaqqalik bezeichnet:
 Qaqqalik (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qaqqalik (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland